Марија Елеонора од Бранденбурга (Кенигсберг, 11. новембар 1599- Стокхолм, 28. март 1655) била је супруга Густава II Адолфа. Била је кћерка Јохана Сигисмунда, изборник Бранденурга и Ане од Пруске.

Породично стабло 

Рођени 1599.
Умрли 1655.
Династија Хоенцолерн